Moir o MOIR puede referirse a:

  Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, organización política colombiana.
 Jardines Moir, jardín botánico en Hawái, Estados Unidos.

Personas
 Scott Moir, patinador canadiense.
 Ian Moir, futbolista británico.
  William Whitmore Goodale Moir (1896 - 1985), botánico estadounidense, cuya abreviatura es Moir.

Enlaces externos